Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Cara Black–Lijendar Pedzs -kettős volt, de ebben az évben a második fordulóban búcsúztak. Csan Jung-zsan és Paul Hanley győzte le őket, akik egészen a döntőig jutottak, ott azonban 6–3, 3–6, [10–7]-re kikaptak a második kiemelt Katarina Srebotnik–Daniel Nestor-párostól.

Kiemeltek 
  Liezel Huber /  Bob Bryan (Második kör)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (Győztes)
  Marija Kirilenko /  Nenad Zimonjić (Elődöntő)
  Cara Black /  Lijendar Pedzs (Második kör)
  Květa Peschke /  Iszámul-Hak Kuraisi (Első kör)
  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (Első kör)
  Iveta Benešová /  Lukáš Dlouhý (Visszaléptek)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Oliver Marach ''(Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Eredmények

Kapcsolódó szócikkek

V